Sezon Norweskiej 1. Divisjon rozegrany został na przełomie 1949 i 1950 roku. Był to 11. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów. Mistrzem została drużyna Gamlebyen IF.

Tabela

Linki zewnętrzne 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
1949 w hokeju na lodzie
1950 w hokeju na lodzie